Виталий Владимирович Ирзаев (11 мая 1969) — советский и российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник казахстанского футбола (г. Шевченко). В 1987 году дебютировал во взрослых соревнованиях во второй лиге в составе томского клуба «Манометр», вскоре переименованного в «Томь». Во время службы в армии играл за новосибирскую «Звезду», затем в последних сезонах первенства СССР выступал за «Кузбасс» (Кемерово) и снова за «Томь». В 1992—1994 годах играл в первой и второй лигах России за новосибирский «Чкаловец».

В 1995 году выступал в высшей лиге Казахстана за «Мунайши» (Актау). Дебютный матч сыграл 5 мая 1995 года против павлодарского «Ансата». Всего в мае-июне 1995 года сыграл 4 матча в высшей лиге и одну игру в Кубке Казахстана.

В 1996 году в очередной раз вернулся в «Томь» и провёл в команде пять сезонов. В 1997 году стал победителем зонального турнира второго дивизиона. Всего за томский клуб в 1987—1988, 1991, 1996—2000 годах сыграл в первенствах СССР и России 170 матчей и забил 6 голов, во всех турнирах — 186 матчей и 6 голов.

В последние годы карьеры выступал за новосибирский «Чкаловец-Олимпик», а также снова за клуб из Актау, носивший название «Мангыстау». В сезоне 2001 года сыграл 9 матчей в высшей лиге Казахстана.

После окончания игровой карьеры живёт в Новосибирске. Принимает участие в матчах ветеранов. Окончил Новосибирский государственный технический университет (2007).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Чкаловец-Олимпик»